Ачи́ — деревня в Тюлячинском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Тюлячинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на реке Макса, в 3 км к северо-востоку от села Тюлячи.

История 
Деревня основана в период Казанского ханства. 

В дореволюционных источниках известна также под названием Спасское. 

До 2-й половины 19 века жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В 1880 году в Ачи была построена церковь, в 1889 году при ней открылась церковно-приходская школа. 

В начале 20 века земельный надел сельской общины составлял 180,5 десятины. До 1920 года деревня входила в Больше-Кибяк-Козинскую волость Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Лаишевского, с 1927 года — Арского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Сабинском, с 10 февраля 1935 года в Тюлячинском, с 12 октября 1959 года в Сабинском, с 4 октября 1991 года в Тюлячинском районах.

Население 

По переписи 1989 года, русских — 78%, татар — 20%.

Экономика 
Полеводство, молочное скотоводство, овцеводство.

Социальная инфраструктура 
Начальная школа, дом культуры, библиотека

Примечания 

Населённые пункты Тюлячинского района